Исхуатлан дел Суресте има више значења:

 Општина Исхуатлан дел Суресте (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуатлан дел Суресте (Исхуатлан дел Суресте, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику